Il doppio del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Sanchez e Yasmin Schnack che hanno battuto in finale Mihaela Buzărnescu e Valerija Solov'ëva 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Wan-Ting Liu /  Shuai Zhang (semifinali)
 Chen Liang /  Jing-Jing Lu (quarti di finale)

 Mihaela Buzărnescu /  Valerija Solov'ëva (finale)
 Maria Sanchez /  Yasmin Schnack (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2012